Sela je ime več naselij:

Slovenija 
 Sela, Lovrenc na Dravskem polju
 Sela, Osilnica
 Sela, Podčetrtek
 Sela, Sežana 
 Sela, Šmarješke Toplice
 Sela, občina Videm (Sela pri Ptuju)
 Sela na Krasu
 Sela nad Podmelcem
 Sela pri Ajdovcu
 Sela pri Dobovi
 Sela pri Dobu  
 Sela pri Dolenjskih Toplicah
 Sela pri Dragatušu
 Sela pri Gorenji Straži, del naselja Straža, do 1987 samostojno naselje
 Sela pri Hinjah  
 Sela pri Jugorju
 Sela pri Kamniku 
 Sela pri Otovcu
 Sela pri Raki  
 Sela pri Ratežu
 Sela pri Sobračah  
 Sela pri Šentjerneju  
 Sela pri Šmarju
 Sela pri Štravberku
 Sela pri Šumberku  
 Sela pri Višnji Gori
 Sela pri Volčah
 Sela pri Vrčicah
 Sela pri Zajčjem Vrhu
 Sela pri Zburah
 Mrčna sela (v Občini Krško)
Nova sela (v Občini Kostel)
Stara sela (v Občini Kamnik)
Uršna sela (v Občini Novo mesto)

Druge države 
 Sela Bosiljevska, Hrvaška
 Sela Ravenska, Hrvaška
 Sela Žakanjska, Hrvaška
 Sela, Bijelo Polje, Črna gora
 Sela, Kolašin, Črna gora
 Sela, Sisak, Hrvaška
 Klinča Sela, Hrvaška
Nova Sela, Omiš, Hrvaška
Nova Sela, Trilj, Hrvaška
Nova Sela, občina Kula Norinska, Hrvaška
Lovreća Sela, Hrvaška
Moravička Sela, Hrvaška
Viča Sela, Hrvaška
Zagorska Sela, Hrvaška

Drugo 
 dvorec Sela (tudi Selo), Ljubljana

Glej tudi 
Nova Sela (razločitev)
Selca
Selo (razločitev)
Sele, Avstrija
Selišče (razločitev)
Selište (razločitev)